Regelmäßigkeit steht für:
 regelmäßige Arbeitsstätte
 regelmäßiger Körper, siehe Platonischer Körper
 regelmäßiges Polygon
 regelmäßiges Verb 
 Regelmäßigkeitseffekt

regelmäßig steht für:
 Juristische Fachsprache #regelmäßig

Siehe auch: